Феодосий Михайлович Федченко (16 апреля 1911, Боровица — 14 октября 1989, Менделеево) — советский и российский учёный-физик, механик, конструктор и изобретатель. Известен как изобретатель электромеханических часов с изохронным маятником.

Биография 
Родился 16 апреля 1911 года в селе Боровица Киевской губернии Российской империи (ныне в Чигиринском районе Черкасской области) в семье крестьянина. Окончив семилетнюю сельскую школу и сельскохозяйственный техникум, работал учителем начальных классов. В 1930 году поступил на физико-математический факультет Криворожского педагогического института, который окончил в 1934 году. С 1934 по 1940 год преподавал физику и математику в селе Медведовка Киевской области.

С 1941 по 1945 год, во время Великой Отечественной войны, служил в танковой части механиком по точным приборам. Прошёл в составе 6-й танковой армии Румынию, Венгрию, Чехословакию, Китай.

В 1946 году, после демобилизации, был направлен на работу в Харьковский государственный институт мер и измерительных приборов на должность научного сотрудника электрофизической лаборатории. В 1949 году переведён инженером в лабораторию времени. В 1957 году переведён во Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), расположенный в подмосковном посёлке Менделеево. В 1966 году решением Совета Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева изобретателю была присуждена учёная степень кандидата технических наук.

Научная деятельность 
С 1949 года работал над темой «Изыскание возможности увеличения точности хода часов со свободным маятником типа „Шорт“». В процессе работы, решая задачу, которой занимался еще Христиан Гюйгенс, создал изохронный пружинный подвес для часового маятника (а. с. № 100 085).
В 1959 году Ф. М. Федченко получил удостоверение о регистрации нового типа маятниковых астрономических часов за № 13 201.
22 ноября 1962 года впервые в официальных документах появилось название АЧФ-3.

В удостоверении о регистрации № 32 770 была отмечена работа под названием «Исследование раздельного влияния на ход часов АЧФ-3 изохронизирующего подвеса и импульсного механизма».

Изобретения 
Электромеханические часы с изохронным маятником:
 АЧФ-1
 АЧФ-2
 АЧФ-3

Авторские свидетельства и иностранные патенты:
 № SU 89663 A1. Федченко Ф. М. Подшипник часового типа. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 432666 от 05.08.1950, опубликовано в 1959 г.?
 № SU 100085 A1. Федченко Ф. М. Пружинный подвес часового маятника. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 47/378/449381 от 02.06.1953, опубликовано в 1955 г.?
 № SU 104293 A1. Федченко Ф. М. Астрономические электромеханические часы. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 29/504/453297 от 16.12.1954, опубликовано в 1956—1957 г.?
 № SU 367406 A1. Федченко Ф. М. Симметричный анкерный привод. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 1231493/18-10 от 04.03.1968, опубликовано 23.01.1973.
 
 Патент Великобритании № 1271908 (A) от 1972-04-26 — A drive mechanism for a counting mechanism. Автор: Fedchenko Feodosy Mikhailovich. Библиографические данные.
 Патент Швейцарии № 538728 (A) от 1973-03-15 — Antriebsvorrichtung für Zeitmessgeräte. Автор: Feodosy Mikhailovich Fedchenko. Библиографические данные, оригинальный документ.
 № SU 492756 A1. Колосницын Н. И., Налепин В. Ф., Попов В. Ф.,Федченко Ф. М. Устройство регистрации прохождения механического осциллятора через положение равновесия. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 1935049/18-10 от 21.06.1973, опубликовано 25.11.1975.
 № SU 610055 A1. Федченко Ф. М. Преобразователь движения для балансовых приборов времени. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявка № 2401043/18-10 от 06.09.1976, опубликовано 05.06.1978.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За взятие Вены»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Золотая медаль ВДНХ (1962, 1965)
 Серебряная медаль ВДНХ (1976)
 Орден «Знак Почёта» (1967)
 Нагрудный знак «За заслуги в стандартизации» (1966, 1971)

Труды 
 Федченко Ф. М. Новые маятниковые астрономические часы АЧФ-3: брошюра. — М., 1965. — С. 32.

Источники 
 Фокина Т. А. Московские мастера часовых дел // Инженерное наследие Москвы в собрании Политехнического музея. — М.: ООО «Пронто-Москва», Политехнический музей, 2000.
 Федченко Ф. М. Новые маятниковые астрономические часы АЧФ-3: брошюра. — М., 1965. — С. 32.
 Фокина Т. А. Феодосий Михайлович Федченко. Создатель самых точных в мире маятниковых часов // Проблемы культурного наследия в области инженерной деятельности. — Вып. 4. — М.: Политехнический музей, 2003. — С. 122.

Ссылки 
 Украинцы в мире.
 Феодосий Михайлович Федченко и его астрономические часы.
 Федченко Феодосий Михайлович.

Учёные СССР
Родившиеся в Чигиринском районе
Участники советско-японской войны (СССР)